Fred Mattia (né Frédéric Mattia en 1969) était un membre du groupe français Les  en compagnie de Calogero, Gioacchino et Francis Maggiulli. Il était principalement au piano ou aux claviers. Il ne restera que 6 mois dans le groupe fondé en 1989 avant de s'en séparer. Il est désormais ingénieur à Grenoble.

Biographie 

Chanteur français du XXe siècle
Chanteur français de rock
Naissance en 1969